Se non avessi te/China Town – singolo di Umberto Tozzi del 1987
Se non avessi te/Ora che ci sei – singolo di Fiordaliso del 1989